Oceanus (god), een Titaan in het Griekse wereldbeeld, de personificatie van de wereldomvattende oceaan
Oceanus (cognomen), een traditionele Romeinse naam
Oceanus (uitgeverij), een Nederlandse nationaalsocialistische uitgeverij, opgericht 1941
ZSC Oceanus, een zwemvereniging uit Aalsmeer, Nederland